Sint-Fredericuskerk (Sloten)
 Sint-Fredericuskerk (Steggerda)

Fredericuskerk